Saguenéens de Chicoutimi, une équipe de hockey sur glace de la Ligue de hockey senior du Québec (LHSQ) puis de la Ligue senior du Québec (LSQ) de 1949 à 1959
 Saguenéens de Chicoutimi, une équipe de hockey sur glace de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) depuis 1973.